

Єжмановиці — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Єжмановиці — село в гміні Єжмановиці-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства